Botos Lajos (1920–?) állatorvos
 Botos Lajos (1922) agrármérnök, közgazdász